Existen dos localidades con el mismo nombre:
 Lechedo, localidad del municipio burgalés de Merindad de Cuesta-Urria.
 Lechedo, localidad del municipio burgalés de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.